Arthur Dansereau, journaliste québécois ;
 Pierre Dansereau, écologiste québécois ;
 Fernand Dansereau, cinéaste québécois ;
 Bernard Dansereau, scénariste québécois.